Barry Bonds – ex giocatore di baseball statunitense
 Billy Bonds – ex calciatore e allenatore di calcio inglese
 Elliot Bonds – calciatore guyanese
 Gary U.S. Bonds – cantante statunitense